«Телефоника Дакар 2004» — 26-е соревнование трансконтинентального ралли-марафона «Дакар», прошедшее с 1 по 18 января 2004 года по маршруту Клермон-Ферран — Дакар.

На старт во Франции вышли 400 транспортных средств: 195 мотоциклов, 142 внедорожника и 63 грузовика. Почти 59 % участников не смогли преодолеть всю дистанцию марафона и до финишной черты в столице Сенегала добрались 65 мотоциклов, 60 внедорожников и 38 грузовиков.

Как и в 2003 году, титульным спонсором ралли стала испанская телекоммуникационная компания Telefónica.

Телевизионные новостные сюжеты о «Дакаре-2004» были показаны более чем в 170-ти странах мира. В России ежедневные обзоры этапов марафона можно было увидеть на спортивном телеканале «7 ТВ».

Маршрут

Итоговое положение

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Примечания

Ссылки 
 www.rssp.eu Результаты «Дакар-2004»
 

2004 год в автоспорте
Ралли «Дакар» по годам